

Geografia
 Zela – città della Turchia facente parte della provincia di Tokat

Persone
 Amarildo Zela – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Stanislav Zela – vescovo cattolico ceco
 Vaçe Zela – cantante albanese

Altro
 Diocesi di Zela – sede soppressa del patriarcato di Costantinopoli e sede titolare della Chiesa cattolica

Pagine correlate
 Battaglia di Zela